Абиан () — испанская и иранская фамилия, известные носители:

 Абиан, Александр (1923—1999) — американский математик иранского происхождения.
 Абиан, Пабло (род. 1985) — испанский бадминтонист.
 Абиан, Соня (род. 1966) — аргентинская художница.